

Arte 
 San Michele – dipinto di Domenico Beccafumi
 San Michele Arcangelo – opera realizzata da Piero della Francesca
 San Michele Arcangelo – opera realizzata da Antonio del Pollaiolo
 San Michele sconfigge Satana – dipinto realizzato da Raffaello
 San Michele Arcangelo – statua del santo nella chiesa parrocchiale di San Michele di Soglio Orero (Ge), opera di Domenico Gnecco, nato a Sorbora di Orero il 26 ottobre 1766

Geografia

Comuni
 Dusino San Michele – comune italiano della provincia di Asti
 Olivetta San Michele – comune italiano della provincia di Imperia
 San Michele all'Adige – comune italiano della provincia di Trento
 San Michele al Tagliamento – comune italiano della provincia di Venezia
 San Michele di Ganzaria – comune italiano della provincia di Catania
 San Michele di Serino – comune italiano della provincia di Avellino
 San Michele Mondovì – comune italiano della provincia di Cuneo
 San Michele Salentino – comune italiano della provincia di Brindisi

Frazioni comunali
 Italia
 San Michele – frazione di Formazza, in provincia del Verbano Cusio Ossola
 San Michele – frazione di Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona
 San Michele – sobborgo di Alessandria
 San Michele – sobborgo di Messina
 San Michele – frazione di Zumpano, in provincia di Cosenza
 San Michele – frazione di Appiano sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano
 San Michele dei Mucchietti – frazione di Sassuolo, in provincia di Modena
 San Michele delle Badesse – frazione di Borgoricco, in provincia di Padova
 San Michele di Morfasso – frazione di Morfasso, in provincia di Piacenza
 San Michele – frazione di Piazza al Serchio, in provincia di Lucca
 San Michele di Pagana – frazione di Rapallo, nella città metropolitana di Genova
 San Michele di Serrastretta – frazione di Serrastretta, in provincia di Catanzaro
 San Michele in Bosco – frazione di Marcaria, in provincia di Mantova
 San Michele – frazione di Porto Valtravaglia, in provincia di Varese
 San Michele – frazione di Carmagnola, nella città metropolitana di Torino
 San Michele – frazione di Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna 
 San Michele – contrada collinare della città di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza

 Slovenia
 San Michele (Šmihel) – frazione di Nova Gorica

Corsi d'acqua
 San Michele – torrente della provincia di Brescia, immissario del lago di Garda

Rilievi
 Monte San Michele – rilievo situato in Friuli Venezia Giulia

Isole
 Isola di San Michele – isola nella laguna di Venezia
 Isola di San Michele (Miholjska prevlaka) – isola dell'arcipelago di Cartolle nelle Bocche di Cattaro in Montenegro
 Isola di San Michele (St. Michael) – isola nella baia di Norton Sound in Alaska

Santi 
 San Michele Arcangelo – principe delle milizie celesti
 San Michele dei Santi (Miguel de los Santos)
 San Michele Garicoits
 San Michele Febres Cordero – religioso ecuadoriano
 San Michele di Aozaraza – martire a Nagasaki
 San Michele di Sinnada – vescovo di Sinnada
 San Michele Ho Dinh Hy – catechista e martire vietnamita
 San Michele di Klops – stolto in Cristo venerato dalla Chiesa ortodossa

Altro
 San Michele – fregata della Regia Marina
 Complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande – grande struttura architettonica polifunzionale situata a Roma
 San Michele – fumetto mystery pubblicato in Italia

Note

Pagine correlate 
 Saint Michael
 Sankt Michael
 St. Michaels
 Abbazia di San Michele
 Basilica di San Michele
 Cappella di San Michele
 Cattedrale di San Michele Arcangelo
 Chiesa di San Michele
 Oratorio di San Michele
 Pieve di San Michele
 Chiesa della Dedicazione di San Michele Arcangelo